

Cinema
 Le Borgne – film di Raoul Ruiz del 1980

Persone
 Alain-François Le Borgne de Keruzoret (1706-1771) – ammiraglio francese
 Alexandre Le Borgne de Belle-Isle (1640-1693) – governatore francese
 Emmanuel Le Borgne (1610-1675) – governatore francese
 Guy Le Borgne (1920-2007) – generale francese